São Caetano de Odivelas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Caetano de Odivelas (ort), Pará, 
 São Caetano de Odivelas (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar